Renato Vivacqua (Rio de Janeiro, 8 de maio de 1935) é um escritor, historiador e pesquisador de música popular brasileira. É autor de três livros sobre o tema e de artigos publicados em diversas revistas e jornais no Brasil.

Nasceu no bairro do Rocha e é formado em Fisioterapia e Direito.

Livros publicados 
 MPB História de Sua Gente - Editora Thesaurus (1984)
 MPB Cantos e Encantos - Editora Scortecci (1992)
 Crônica Carnavalesca da História - Ed. Thesaurus (2005)

Artigos publicados 
 A música como caricatura política
 A música popular mais rica do mundo
 Pérolas da MPB
 O eterno Noel Rosa
 Curiosidades da MPB
 Musas da MPB
 O purgatório da MPB
 Semi-Deuses da MPB
 Inspiração ou transpiração na MPB

Ligações externas 
 MPB História de Sua Gente

Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Historiadores do estado do Rio de Janeiro